Az 1985-ös magyar női kézilabda-bajnokság a harmincötödik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bakony Vegyész új neve Veszprém SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1985
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1985
Magyarno~ikezilabdabajnoksag